

Geografia
 Marzola – monte della provincia autonoma di Trento
 Marzola – torrente della provincia di Treviso

Persone
 Arrigo Renato Marzola (1889-1965) – pittore italiano
 Giorgio Marzola (1899-1963) – politico italiano
 Michaela Marzola (1966) – ex sciatrice alpina italiana
 Paola Marzola Lombroso (1871-1954) – giornalista, scrittrice e pedagogista italiana
 Simone Marzola (1984) – attore e doppiatore italiano

Altro
 Batteria Marzola – fortezza austro-ungarica facente parte della Fortezza di Trento
 Blockhaus Marzola – fortezza austro-ungarica facente parte della Fortezza di Trento